Die Abkürzung GCOS steht für:

 ein Betriebssystem der Firma Honeywell, siehe General Comprehensive Operating System
 Global Climate Observing System, zur Klimabeobachtung

GCOS